Пугач — многозначный термин:

 Пугач — устаревшее старорусское название филина (Bubo bubo).
 Самодельная хлопушка, состоящая из согнутых в виде буквы Г медной трубки и гвоздя, объединённых резиновым кольцом. В качестве заряда используется сера от спичек.
 Пугач (игрушка) — игрушечный пистолет, стреляющий пробкой, вылетающей с шумом и грохотом. Или Стартовый пистолет.

Персоналии 
 Пугач, Авраам Ефимович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 1 сентября 1915.
 Пугач, Анна Давыдовна (род. 1957) — журналист, режиссер, политобозреватель, радиоведущая.
 Пугач, Владимир (род. 1976) — лидер группы J:морс.
 Пугач, Евгений Петрович (1935—2021) — украинский историк, специалист по истории Словакии.
 Пугач, Максим Кириллович (1916—1943) — советский военнослужащий, лейтенант. Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пугач, Савва Ефимович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 16 сентября 1917.
 Пугач, Сергей Викторович (1959—2020) — советский и российский тренер по десятиборью.
 Пугач, Юрий Яковлевич (1945—2019) — советский художник-декоратор и художник-постановщик.

Топоним 
 Пугач — село, входит в Клесовский поселковый совет Сарненского района Ровненской области Украины.

В культуре и искусстве 
 Долбушина и Пугач — российская рок-группа.

См. также 
 Пугачи — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.